Ясакова — славянская фамилия; женская форма мужской фамилии Ясаков.
 Ясакова, Диана Владимировна (род. 1967) — советская и российская волейболистка, игрок сборной СССР, чемпионка Европы 1985, чемпионка СССР 1985.
 Ясакова, Екатерина Андреевна (1927—2022) — советская работница сельского хозяйства, телятница, Герой Социалистического Труда.